Евгений Алейников:
 Алейников, Евгений Васильевич (род. 1967) — российский спортсмен (пулевая стрельба), тренер.
 Алейников, Евгений Николаевич (1852—1909) — русский оперный певец.